O Campeonato Brasileiro de Rugby de 2014, também conhecido como Super 10, será a 51ª edição do Campeonato Brasileiro de Rugby XV adulto masculino, a décima primeira organizada pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), disputada pelas dez melhores equipes de rugby do Brasil.

Participantes

Formato 
O Torneio foi disputado em primeira fase, semifinais e final.
Na primeira fase as 10 equipes formaram um único grupo, com jogos todos contra todos em turno único. 
Ao final dos jogos da fase de classificação, as 4 equipes melhores colocadas passaram às semifinais, com os jogos sob o mando da CBRu. 
O oitavo colocado na fase de classificação enfrentará o campeão da Série B de 2014, em jogo único, com mando de campo do campeão da Série B.

Primeira Fase

Classificação 

Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1. 

1O Armstrong Dragons foi punido pela CBRu com a perda de todos os pontos e o rebaixamento na última posição por escalação de jogadores não inscritos no torneio.

Fase Final

Semifinais

Final

Premiação

Repescagem para o Brasileiro 2015
Repescagem entre a equipe vencedora da Série B de 2014 e a oitava equipe da tabela de classificação do Brasileirão 2014 e para determinar a equipe que irá participar o Campeonato Brasileiro de Rugby de 2015.

Ver também 
 Confederação Brasileira de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby - Série B

Ligações externas 
 Página oficial do Super 10
 Página oficial da CBRu

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2014 no Brasil